Partido del Pueblo puede referirse a: 

 Partido del Pueblo de Costa Rica, entre 1906 y 1910.
 Partido del Pueblo de Estados Unidos, entre 1892 y 1909. 
 Partido del Pueblo de Islandia, desde 2016
 Partido del Pueblo de Burundi, entre 1959 y 1965. 
 Partido del Pueblo de Guatemala

Véase también 

 Partido Popular (desambiguación)